Aittokoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aittokoski (fors i Kajanaland), 
 Aittokoski (fors i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar